Замойский — фамилия; имеет женскую форму Замойская.

Персоналии 
 
 Замойский, Владислав (1803—1868) — польский государственный и военный деятель, дипломат.
 Замойский, Здислав Ян (после 1591—1670) — государственный деятель Речи Посполитой, подстолий львовский и каштелян черниговский.
 Замойский, Клеменс (1747—1767) — польский магнат, 8-й ординат Замойский, староста плоскировский и тарнувский.
 Замойский, Лоллий Петрович (1929—2004) — советский и российский историк-международник, журналист, писатель, сын П. И. Замойского.
 Замойский, Мартин (род. 1947) — польский аристократ и государственный деятель, президент Замостья, воевода Замойский.
 Замойский, Марцин (ок. 1637—1689) — государственный деятель Королевства Польского, Великий подскарбий коронный с 1685 года.
 Замойский, Маврикий (1871—1939) — польский дипломат, государственный, общественный и политический деятель.
 Замойский, Михаил Здислав (ок. 1679—1735) — государственный деятель Речи Посполитой, польский магнат, воевода смоленский, староста, кавалер Ордена Белого Орла.
 Замойский, Пётр Иванович (1896—1958) — советский писатель, председатель Всероссийского общества крестьянских писателей (1926—1929).
 
 
 Замойский, Феликс (ум. 1535) — польский дворянин (шляхтич), судья земли Хелмской, подкоморий хелмский.

См. также 
 Замойская академия — учебное учреждение в Замостье, основанное Яном Замойским в 1594 году.
 Замойский повят — повят (район) в составе Люблинского воеводства Польши. 
 Замойский собор — поместный собор Униатской Церкви, проходивший с 26 августа по 17 сентября 1720 года в Замостье. 
 Замойские — польский княжеский род